"O Centro para a Humanidade Emergente é uma organização que tem o objetivo de promover o sugimento de uma consciência da espécie humana usando uma síntese de profundas Inovações no Conhecimento e Capacidade Humana, incluindo padrões naturais coerentes, mega integração, unificação, capacidade expandida da mente, profunda inteligência e consciência" - Dr. Don Beck

Ligações externas 
 

Organizações não governamentais